Римма Хамидовна Канчукоева (род. 1938) — кабардинский, советский учитель. Народный учитель СССР (1981).

Биография 
Римма Канчукоева родилась в 1938 году (по другим источникам — в 1939) в селе Старый Урух (ныне Хатуей) Лескенского района Кабардино-Балкарской АССР. 

В 1961 году окончила Кабардино-Балкарский университет. В годы учёбы в составе студенческого отряда дважды ездила на целину.
 
Работала учителем английского языка в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарской АССР (1961—1978 — в СШ №3, с 1978 по 2001 год — в СШ №1).

Автор получившей широкое признание в стране методики преподавания иностранного языка.

Депутат Верховного Совета СССР

Семья 
 Муж — Анатолий Хасанов, директора совхоза «Кахунский», затем управлявшего районной «Сельхозтехникой»
 Сыновья — Аслан, ветеран правоохранительных органов, награждён орденами и медалями; Руслан, инженер-строитель, руководит цехом по производству блоков.

Звания и награды 
 Народный учитель СССР (1981)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (2018)
 Медаль «За освоение целинных земель» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Значок «Отличник просвещения СССР»
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР»
 Почётная грамота Президента Кабардино-Балкарской Республики.
 В 1986 году занесена на республиканскую Доску почёта «Трудовая слава Кабардино-Балкарии»

Примечания 

Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета
Народные депутаты СССР